Back to Nature – cortometraggio del 1911
 Back to Nature – film del 1925 diretto da Slim Summerville
 Back to Nature – film del 1928 diretto da Ansel Friedberger
 Back to Nature – film del 1936 diretto da James Tinling